Plaats in Indonesië
 Kedungbenda (Kemangkon), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Kedungbenda (Nusawungu), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java